Лас Трес Л има више значења:

 Лас Трес Л (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Л (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику